На цій сторінці приведені склади жіночих команд, які брали участь у волейбольному турнірі Літніх Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро.

В заявку команди дозволено включити 12 волейболісток. Вказані клуби, в яких гравці виступали в сезоні-2015/16.

Група А

Аргентина
Головний тренер: Гільєрмо Ордуна

Бразилія
Головний тренер: Жозе Роберто Гімараєш

Камерун
Головний тренер: Жан-Рене Аконо

Південна Корея
Головний тренер: Лі Джон Чоль

Росія
Головний тренер: Юрій Марічев

Японія
Головний тренер: Масайоші Манабе

Група B

Італія
Головний тренер: Марко Бонітта

Китай
Головний тренер: Лан Пін

Нідерланди
Головний тренер: Джованні Гвідетті

Пуерто-Рико
Головний тренер: Хуан Карлос Нуньєс

Сербія
Головний тренер: Зоран Терзич

США
Головний тренер: Карч Кірай

Джерела 
 Офіційний сайт